Het seizoen 2014–2015 van FC Den Bosch was het 48ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en als zestiende en voorlaatste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB beker in het seizoen 2014/15 en in de tweede ronde verloren van Cambuur.

 2014/15
Den Bosch